Nissa kan syfta på:
 Nissa (namn) – ett indonesiskt flicknamn
 Nissa (efternamn) – släktnamn från Orsa, Dalarna

Geografi

Frankrike 

 Nice, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Italien 

 Nizza Monferrato, kommun, Piemonte, Provincia di Asti,

Serbien 

 Äldre namn på Niš, Centrala Serbien, Nišavski Okrug, 

Robotskapade Italienförgreningar